Skordupiany – wieś w gminie Grażyszki w rejonie wyłkowyskim na Litwie
 Skordupiany – wieś w gminie Kibarty w rejonie wyłkowyskim na Litwie
 Skordupiany – wieś w gminie Mariampol w rejonie mariampolskim na Litwie